marezzatura (ferrovia) – tipo di usura delle rotaie ferroviarie
marezzatura (legno) – in botanica, caratteristica del legno
marezzatura – in ambito tessile, sinonimo di effetto moiré
marezzatura (carne) – in ambito gastronomico, indica la quantità di grasso infiltrante presente tra le fibre muscolari della carne dell'animale.